Lobbträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lobbträsket, Västerbotten, sjö i Robertsfors kommun,  (17,7 ha)
Lobbträsket, Norrbotten, sjö i Bodens kommun,  (10,6 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn